Арнаудова къща може да се отнася за:

 Арнаудова къща, възрожденска къща в Дъбница;
 Арнаудова къща, възрожденска къща в Етрополе;
 Арнаудова къща, възрожденска къща в Охрид;